Амплијасион Габријел Тепепа има више значења:

 Амплијасион Габријел Тепепа (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Амплијасион Габријел Тепепа (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику